Tour de Azerbaiyán puede referirse a dos competiciones ciclistas:
  Tour de Azerbaiyán (Irán), disputada entre 1986 y 2012 que transcurría por el territorio nacional de Azerbaiyán iraní; o
  Tour de Azerbaiyán (Azerbaiyán), disputada desde 2012 que transcurre por el país de Azerbaiyán.

Enlaces externos 
 Las dos Azerbaiyán